Джебалия:

 Джебалия — город на севере сектора Газа.
 Джебалия — палестинский лагерь беженцев, расположенный в трех километрах к северу от Джебалии.